DJ Yella –  Disc jockey, rapper, produttore discografico e regista statunitense
 Yella – Film tedesco del 2007 diretto da Christian Petzold